Бордино — название населённых пунктов:

Россия 
 Бордино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Бордино — деревня в Калининском районе Тверской области.